Que Detectives  es una película dirigida por Carlos Malavé Tiene como protagonistas a Luis Moncho Martínez, Mariángel Ruiz, Diosa Canales, Iran Lovera,Luis Gerónimo Abreu, Jorge Reyes,Luisana Beyloune Norah Suárez, Winston Vallenilla y Beba Rojas.

Argumento 

El Inspector Rodríguez renuncia a Venevisión y decide montar su propia agencia de detectives junto a su inseparable compañero "Pacheco", luego de un golpe de suerte al ganarse el premio mayor en el Kino. Tras la llamada de una hermosa mujer, ya se encuentran trabajando en su primera misión en medio de enredos e hilarantes situaciones.

Reparto 
 Luis Moncho Martínez 
 Mariángel Ruiz 
 Diosa Canales 
 Luis Gerónimo Abreu 
 Jorge Reyes (actor)
 Iran Lovera 
 Norah Suárez
 Winston Vallenilla
 Beba Rojas
 Jessika Grau

Referencias

Enlaces externos